Aeroflot-Flug 411 steht für:

 Aeroflot-Flug 411 (1961)
 Aeroflot-Flug 411 (1982)